Seegers ist der Familienname folgender Personen:

 Lu Seegers (* 1968), deutsche Historikerin und Kulturmanagerin
 Rosl Seegers (1895–1969), österreichisch-deutsche Sopranistin
 Willy Seegers (* 1905), deutscher Politiker (SPD), MdBB

Siehe auch:

 Segers
 Seghers
 Seeger